Уланчаб (,  Ulaɣančab, мон.кир. Улаанцав) — городской округ в Автономном районе Внутренняя Монголия (КНР). Название в переводе с монгольского означает «Красные горы».

История 
В первой половине XVII века, в ходе завоевания Китая империей Цин, в эти места переселились шесть монгольских племён, ставших использовать для них название «Уланчаб».

В 1914 году был образован Специальный административный район Суйюань (绥远特别行政区), и эти земли вошли в его состав, а четыре восточных уезда были переданы Специальному административному району Чахар (察哈尔特别行政区). В 1928 году Специальный административный район Суйюань был преобразован в провинцию Суйюань, при этом ему были возвращены четыре восточных уезда.

На момент образования КНР в 1949 году эти земли входили в состав провинция Суйюань. В 1950 году в составе провинции Суйюань был создан Автономный район «Аймак Уланчаб» (乌兰察布盟自治区), в состав которого вошли хошуны Сыцзыван, Дархан, Муминган, Урад-Цяньци, Чахар-Юичжунци и Чахар-Юихоуци. В 1952 году хошуны Дархан и Муминган были объединены в единый хошун Дархан-Муминган.

В 1954 году провинция Суйюань была расформирована, и эти земли вошли в состав Автономного района Внутренняя Монголия; из названия аймака Уланчаб были при этом убраны иероглифы «автономный район», а Специальный район Цзинин (集宁专区) был переименован в Административный район Пиндинцюань (平地泉行政区). В 1958 году был расформирован Административный район Пиндицюань и его земли вошли в состав аймака Уланчаб; в свою очередь хошуны Урад-Цяньци и Урад-Чжунхоу-Ляньхэци были переданы из Уланчаба в состав аймака Баян-Нур, а Баян-Обо был выведен из состава хошуна Дархан-Муминган и передан под юрисдикцию Баотоу.

В 1962 году из провинции Хэбэй в состав Уланчаба был передан уезд Шанду.

В 1963 году в состав Уланчаба вошёл уезд Гуян. В 1971 году он был возвращён под юрисдикцию Баотоу.

В 1969 году хошун Тумэд был разделён на два хошуна: Тумэд-Юци и Тумэд-Цзоци, Тумэд-Цзоци вошёл в состав аймака Уланчаб, а в 1971 году был передан из состава Уланчаба в подчинение Хух-Хото.

В 1970 году из аймака Шилин-Гол Уланчабу был передан уезд Хуадэ.

В 1996 году Объединённый хошун Дархан-Муминган был передан в городской округ Баотоу, уезды Учуань, Хорингэр, Циншуйхэ — в городской округ Хух-Хото.

В 2003 году аймак Уланчаб был преобразован в городской округ.

Население

Административно-территориальное деление 
Городской округ Уланчаб делится на 1 район, 1 городской уезд, 5 уездов, 4 хошуна

Экономика 
Уланчаб является важным центром развития возобновляемых источников энергии (здесь работают многочисленные солнечные и ветровые электростанции, а также предприятия по производству ветроэнергетического оборудования). В округе базируются крупнейшие в стране центры по хранению и обработке данных Alibaba Cloud и Huawei, завод энергетического оборудования Titan Wind Energy.

Примечания

Ссылки